Il singolare del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Monica Seles 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Monica Seles (finale)
 Steffi Graf (campionessa)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Raffaella Reggi (primo turno)

 Laura Gildemeister (primo turno)
 Lori McNeil (quarti di finale)
 Susan Sloane (quarti di finale)
 Gretchen Magers (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Women's Hard Court Championships 1991